Francos pode ter os seguintes significados:

 Francos, povo germânico que se instalou nos territórios da actual França.
 Francos (Rio de Mouro), aldeia localizada na freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, Portugal

Ver também
 Franco

Desambiguação